Saint-Maclou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Maclou, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Maclou-de-Folleville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Maclou-la-Brière, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,